Infanta Isabel puede hacer referencia a:

Infantas de España 
 Isabel de Castilla (n. 1518), hija de Germana de Foix;
 Isabel Clara Eugenia (1566-1633), hija del rey Felipe II de España y de Isabel de Valois, soberana de los Países Bajos;
 Isabel de Borbón y Borbón (1851-1931), hija de la reina Isabel II de España, conocida como La Chata, princesa de Asturias y Condesa de Girgenti por matrimonio;
 Isabel Alfonsa de Borbón (1904-1985), hija del infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias (1870-1949) y su primera esposa, María de las Mercedes de Borbón, princesa de Asturias.

Buques 
 El crucero Infanta Isabel, buque de la Armada Española de la Clase Velasco, que recibía su nombre en honor a la infanta Isabel de Borbón y Borbón.
 El transatlántico español Infanta Isabel, de la Naviera Pinillos, botado en 1912.
 El transatlántico español Infanta Isabel de Borbón, de la  Compañía Transatlántica Española, botado en 1913.